«Невероятное пари, или Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад» — советский художественный телефильм 1984 года в постановке Владимира Мотыля, состоящий из нескольких киноновелл по мотивам произведений А. П. Чехова: «Жилец», «Из воспоминаний идеалиста», «Пари», «Неосторожность», «На мельнице», «Сапожник и нечистая сила».

Сюжет

1 новелла «Жилец» 
Молодой человек по фамилии Брыкович некогда занимался адвокатурой, а теперь живёт без дела у своей богатой жены, которая является хозяйкой пансиона «Тунис». Однажды у него выходит ссора с одним из постояльцев, пьяницей Халявкиным, который никак не может уплатить за проживание. После ссоры Брыкович и Халявкин выпили и помирились. Халявкину мерзко, что он беден, и каждый может его оскорбить. Брыкович тоже когда-то был беден, теперь он богат, но он продал молодость, карьеру и принципы.

2 новелла «Из воспоминаний идеалиста» 
Среднего достатка горожанин снимает комнату на лето в доме небогатой и нестарой вдовы Книгиной. Скуки ради он решает приударить за хозяйкой, полагая сэкономить на тратах. Уже уезжая и привычно обещая вскорости всенепременно приехать в гости (а на деле уже готовясь забыть о дачном романе), квартирант берёт лист, где записано, сколько он должен за постой. Оказывается, вдова, не раз наученная подобным опытом, поставила свои сексуальные услуги в счёт.

3 новелла «Невероятное пари» 
Молодой юрист и банкир заключают пари. Юрист обязуется провести 15 лет в добровольном заточении во флигеле банкира, не общаясь ни с кем. Ему предоставляется пища и всё необходимое, но связь с миром у молодого человека односторонняя: он пишет, что ему нужно, на следующий день немой слуга приносит требуемое. В любой момент студент волен выйти из флигеля, но тогда он не получит обещанную крупную сумму. Время идёт, и некогда богатый банкир становится банкротом. Чем ближе срок выплаты оговоренного выигрыша, тем сильнее в нём мысль убить уже немолодого юриста.

4 новелла «Неосторожность» 
Пётр Петрович Стрижин поздно ночью возвращается домой с крестин. Желая выпить водки, он берёт из шкафа бутыль и наливает в рюмку. Опорожнив рюмку, он понимает, что выпил не водки, а керосину, и хватаясь за горло, начинает бросаться из стороны в сторону. Проснувшаяся свояченица Дашенька не выказывает ему ни малейшего сочувствия, а напротив, укоряет его за то, что он посмел взять водку.
Несчастный бежит в аптеку и просит аптекаря дать ему чего-нибудь. Но аптекарь не может понять, что дают в таких случаях. В отчаянии Стрижин выбегает из аптеки и возвращается домой — ждать смерти.

На следующее утро он, невредимый, уже радуется, что ведёт «правильную и регулярную жизнь» и потому его никакая отрава не возьмёт. Дашенька же объясняет его спасение тем, что в лавке ей подсунули плохой керосин.

5 новелла «На мельнице» 
К мельнику Алексею Бирюкову издалека пешком приходит в гости его престарелая мать. Она рассказывает ему о бедственном положении его брата и просит для него денег, но тот не даёт. Старушка рассказывает сыну, что была недавно в гостях и там для него взяла гостинец. Она протягивает ему пряник, но мельник, устыдившись, грубит матери. Обиженная, она отправляется домой. Сын, усовестившись, догоняет её и даёт ей 20 копеек.

6 новелла «Сапожник и нечистая сила» 
Сапожник Фёдор Нилов обнаруживает, что сапоги, заказанные ему клиентом, готовы. Он идёт к заказчику. Желая примерить сапоги, Фёдор снимает обувь с ноги заказчика, но вместо ноги обнаруживает там копыто, какое бывает у чертей. В испуге он пятится к дверям, но потом, собравшись с мыслями, начинает говорить, что он считает нечистую силу умнее всех. Заказчик хвалит Фёдора за его слова и спрашивает, что тот хочет за это. Фёдор хочет стать богатым, и его желание выполняется. Он сладко ест и имеет много денег, но уже не может позволить себе того, что раньше. Тут появляется нечистый и пытается затащить Фёдора в ад. Фёдор просыпается в своей каморке, у рабочего стола. Рядом стоит заказчик и бранит его за до сих пор не выполненную работу.

В ролях 
 Борис Плотников — студент-юрист
 Алексей Петренко — банкир
 Ирина Муравьёва — Софья Павловна Книгина
 Людмила Целиковская — мадам Брыкович
 Михаил Козаков — дачник Дудник (Дудочка)
 Сергей Скрипкин — Фёдор Нилов, сапожник
 Станислав Садальский — Брыкович
 Галина Скоробогатова — маменька мельника
 Алексей Кожевников — Пётр Петрович Стрижин
 Юрий Смирнов — Алексей Бирюков, мельник
 Николай Боярский — аптекарь
 Валентина Кособуцкая — Дарья Ивановна, свояченица Стрижина
 Михаил Уржумцев — Халявкин, скрипач
 Татьяна Агафонова — Марья, жена сапожника
 Марина Брусникина — соседка Книгиной
 Александр Пятков — Кузьма Лебёдкин, сапожник
 Станислав Соколов — гость у банкира
 Юрий Мальцев — батрак

Съёмочная группа 
 Сценарий — Евгений Митько
 Постановка — Владимир Мотыль
 Оператор-постановщик — Владимир Ильин
 Художник-постановщик — Валерий Кострин
 Композитор — Исаак Шварц
 Слова романса — Булат Окуджава

Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1984 года
Фильмы ТО «Экран»
Телекомедии СССР
Телефильмы на русском языке
Телекиноальманахи СССР
Фильмы Владимира Мотыля
Экранизации произведений Антона Чехова